Front démocratique uni (FDU) peut désigner :
 Front démocratique uni, une organisation anti-apartheid sud-africaine ;
 Front démocratique uni, un parti politique malawite ;
 Front démocratique uni, un parti politique namibien.